A Prado lehetséges jelentései:
Prado, a Madridi Nemzeti Múzeum világhírű képtára

Települések

Spanyolország
Prado, község Kasztília és León autonóm közösségben, Zamora tartományban
Prado, település Asztúria autonóm közösségben, Cabrales községben
Prado, település Asztúria autonóm közösségben, Caravia községben
Prado, település Galicia autonóm közösségben, Pontevedra tartományban, Covelo községben
Prado, település Galicia autonóm közösségben, Pontevedra tartományban, Lalín községben
Prado, település Galicia autonóm közösségben, Pontevedra tartományban, Puenteareas községben
Prado, település Galicia autonóm közösségben, Lugo tartományban, Friol községben

Kolumbia
Prado, község Tolima megyében

Egyéb
Prado, a madridi 8-as metróvonal egyik állomása
Prado, PHP nyelven írt keretrendszer programfejlesztéshez